Résultats détaillés de l’édition 2003 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 25 août au .

Faits marquants 
Le public américain attendait un successeur à la génération Sampras/Agassi. Ils le trouvent cette année avec le triomphe d'Andy Roddick devant son public. En finale, Roddick l'emporte sur l'Espagnol Juan Carlos Ferrero, vainqueur à Roland-Garros trois mois plus tôt.

Chez les dames, alors que la domination des sœurs Williams semblait inéluctable, l'année 2003 est marquée par l'émergence du tennis féminin belge. Après Roland-Garros, Justine Henin-Hardenne triomphe pour la seconde fois de sa compatriote Kim Clijsters.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de séries

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open
 Palmarès du double dames de l'US Open
 Palmarès du double messieurs de l'US Open
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

2003
US Open
US Open
Tennis aux États-Unis en 2003
Tennis en août 2003
Tennis en septembre 2003